Paasivesi är en del av sjön Orivesi i Finland. Den ligger i Nyslotts och Kides kommuner i Södra Savolax och Norra Karelen i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Helsingfors. Paasivesi ligger  meter över havet.

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Insjöar i Södra Savolax
Insjöar i Norra Karelen
Nyslott
Kides